Ива́н Бирюко́в:
 Бирюков, Иван Алексеевич (1856—1919)— последний атаман Астраханского казачьего войска, последний губернатор Астраханской губернии, генерал-майор. 
 Бирюков, Иван Ильич (1913—1971) — советский партийный и государственный деятель, Председатель Горьковского промышленного облисполкома.
 Бирюков, Иван Михайлович (1908—1941) — советский скульптор.
 Бирюков, Иван Семёнович (1918—1944) — Герой Советского Союза.